Kalendarium Świętej Lipki

Kaplice 
 1473 luty 03 - na zebraniu kapituły w Płocku Maciej ze Służewa poinformował o odbywających się pielgrzymkach do Świętej Lipki.
 Po1511 - z Królewca do Świętej Lipki pielgrzymował wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern. Trasę od Sępopola do Świętej Lipki (4 mile) odbył pieszo.
 1524 - zniszczenie kaplicy przez protestantów z Kętrzyna.
 1617-1619 - Otto von der Groeben sprzedaje Stefanowi Sadorskiemu teren w Świętej Lipce.
 1619 - poświęcenie nowej kaplicy.
 1635 lipiec 24 - wydanie przywileju w Olsztynie przez Władysława IV w sprawie zwolnienia mieszkańców Świętej Lipki od podatków i świadczeń wojskowych. (Święta Lipka położona była wówczas na terenie Prus Książęcych, obecnie na terenie Mazur).
 1636 - Otto v. d. Groeben funduje w kaplicy ołtarz boczny.

Kościół 
 1687 listopad 01 - biskup warmiński Michał Stefan Radziejowski poświęcił kamień węgielny budowanej świątyni.
 1693 sierpień 15 - konsekracji kościoła dokonał biskup warmiński Jan Stanisław Zbąski.
 1696 w krypcie pod kościołem pochowany został Jan Teodor Schlieben (1638-1695) wojewoda inflancki i starosta rogoziński.
 1696 wykonano zegar słoneczny na ścianie kościoła.
 1696-1699 wykonanie ołtarzy bocznych, konfesjonałów i ławek w pracowni Doebela.
 1708 przybył tu Stanisław Leszczyński ze swoim dworem.
 1712 biskup warmiński Teodor Potocki funduje ołtarz główny.
 Po 1724 biskup Krzysztof Jan Szembek kilkakrotnie odbywał piesze pielgrzymki z Reszla do Świętej Lipki.
 1740 na dwóch wieżach zainstalowano zegar mechaniczny - mechanizm zegarowy znajdujący się na prawej wieży porusza wskazówki na tarczach zegarowych znajdujących się na dwóch wieżach.
 1780 lipiec 11 - w Świętej Lipce ogłoszono brewe kasacyjne zakonu jezuitów. (Na terenie Prus później niż w Polsce.) Biskup Ignacy Krasicki mianował dotychczasowego superiora Franciszka Rymkiewicza proboszczem, a pozostałych ojców jezuitów jego pomocnikami.
 1816 Święta Lipka urzędowo uznana za parafię.
 1894 wstawiono witraże do 5 okien nawy południowej.
 1914-1918 Z okazji większych świąt kazania w języku polskim głosił ks. Wojciech Rogaczewski.
 1932 wrzesień - powrót jezuitów do Świętej Lipki.

Sanktuarium od 1945 r. 
 1945 styczeń - Dewastacja wnętrza kościoła przez koczujących tu żołnierzy Armii Czerwonej.
 1947 Świętą Lipkę odwiedza kardynał August Hlond.
 1948 Remont i nowe umocowanie bramy głównej do obejść krużgankowych.
 1948 Naprawa organów.
 1968 sierpień 11 - Koronacja obrazu M.B. Świętolipskiej. Obraz koronował prymas kardynał Stefan Wyszyński, przy udziale kardynała Karola Wojtyły.
 1970 Ponowne uruchomienie figurek na organach.
 1981 Tradycyjną pielgrzymkę pieszą w ostatnią niedzielę maja z Reszla do Świętej Lipki prowadził biskup warmiński Józef Glemp.
 1983 luty 24 - Dekret Jana Pawła II w sprawie przyznania tytułu bazyliki mniejszej dla kościoła w Świętej Lipce. Ogłoszenie dekretu w Świętej Lipce dokonano 29 maja tego roku.
 1984 Osłonięcie obelisku (głaz z tablicą) z napisem "Feliksowi Nowowiejskiemu 1877 - 1946 uczniowi szkoły muzycznej w Świętej Lipce, twórcy melodii "Roty" ufundowali oo. Jezuici i przewodnicy PTTK z Kętrzyna".
 1993 Uroczystości z udziałem Episkopatu Polski z okazji 300 lat konsekracji kościoła, 25-lecia koronacji obrazu Matki Bożej, 10 lat tytułu Bazylika Mniejsza, 100 lat od ukończenia szkoły muzycznej świętolipskiej przez Feliksa Nowowiejskiego.
 1995 Rozpoczęcie konserwacji fresków na sklepieniu nawy głównej przez zespół konserwatorski p.Mariusza Korpacza z Olsztyna.
 2006 29 stycznia po 40 latach pracy w Świętej Lipce zmarł jezuita br. Waldemar Strzyżewski. Brat Waldemar był organistą i organmistrzem. Po 130 latach nieczynności uruchomił mechanizm poruszający figurki zdobiące organy. Jego koncertów organowych wysłuchało miliony pielgrzymów i turystów.
 2006 zakończono budowę Alei MB Świętolipskiej, aleja z kostki granitowej biegnie do bramy obejść krużgankowych.
 2007 6 marca stwierdzono kradzież figury apostoła Judy Tadeusza stojącą w zewnętrznej wnęce krużganka otaczającego bazylikę w Świętej Lipce. Zabytkowa figura apostoła wykonana była z miedzi.
 2008 10 sierpnia w czterdziestolecie koronacji obrazu MB Świętolipskiej poświęcony został pomnik papieża Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Mszę świętą celebrował prymas Józef Glemp, a homilię wygłosił kardynał Stanisław Dziwisz. Autorami pomnika z brązu są Krystyna Fałdyga-Solska i Bogusław Solski.
 2008 renowacja prospektu organowego- M. Korpacz

Zobacz 
 Parafia Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce
 Święta Lipka
 Reszelskie kalendarium

Religia w Świętej Lipce
Sanktuaria maryjne w archidiecezji warmińskiej
Jezuici